

Persone
 Barta Barri (1911-2003) – attore spagnolo di origini ungheresi
 Giacomo Barri (1636 o 1638-1690 circa) – pittore copista, incisore e scrittore d'arte attivo a Venezia
 Lorenzo Bernardino Pinto di Barri (1704–1788) – architetto italiano

Altro
 Barri Gòtic – centro della città vecchia di Barcellona
 Cratere Barri – cratere sulla superficie di Callisto